Bartoszyński ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz Bartoszyński (1921–2015), polnischer Literaturwissenschaftler
 Tomek Bartoszyński (* 1957), polnischer Mathematiker